6983 Коматсусакуо (6983 Komatsusakyo) — астероїд головного поясу, відкритий 17 грудня 1993 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,164.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (6901-7000)

Посилання 

 
 Інформація про малі планети на сайті minorplanetcenter.net 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1993
Головний пояс астероїдів